Серебрия — название населённых пунктов на Украине:

 Серебрия — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Серебрия — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.